Контроль качества — контроль продукции, в процессе её производства, для обеспечения соответствующего качества конечного продукта.

 в СССР:
 Отдел технического контроля (ОТК)
 Госприёмка (в годы Перестройки, см. Промышленность СССР)

 Всеобщее управление качеством (Total Quality Management, TQM)
 Валидация

См. также 
 Метрология 
 Неразрушающий контроль
 Квалиметрия — научная дисциплина, предметом которой являются количественные методы оценки качества продукции.